989 км, 989-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 989 км, ОП 989 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 683878.
 989 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Димитровград, Ульяновская область). Код 646211.